Radomir este o localitate nepopulată din comuna Cetinje, Muntenegru.

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Radomir, Muntenegru pe Wikimapia
 Radomir, Muntenegru Map — Satellite Images of Radomir, Muntenegru (Maplandia)

Localități din comuna Cetinje